Гатіно — місто на річці Оттава в провінції Квебек
 Гатіно — річка в регіоні Оттава провінції Квебек